Dhenkanal ist:

 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Dhenkanal (Staat)
 eine Stadt in Indien, siehe Dhenkanal (Stadt)
 ein Distrikt in Indien, siehe Dhenkanal (Distrikt)